El término SUPERDOME puede referirse a:
 La SUPERDOME Lousiana en Luisiana.
 El servidor de HP Superdome.